Купата на УЕФА 1974/75 е 4-тото издание на този турнир.

Първи кръг 

1 Пезопорикос Ларнака отказва да участва поради политически причини (Конфликт в Кипър).

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1974/75
 Купа на носителите на купи 1974/75

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1974/75

Лига Европа